Cneo Servilio Cepión puede referirse a varios personajes de la Antigua Roma.

 Cneo Servilio Cepión (cónsul 253 a. C.).
 Cneo Servilio Cepión (cónsul 203 a. C.).
 Cneo Servilio Cepión (cónsul 169 a. C.).
 Cneo Servilio Cepión (cónsul 141 a. C.).